La expresión Banco de la Nación puede referirse a dos bancos de capital estatal:

 el Banco de la Nación del Perú;
 el Banco de la Nación Argentina.